De Kroatische voetbalclub NK Slaven Belupo Koprivnica speelt sinds 2000 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt NK Slaven Belupo

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Kroatië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

NK Slaven Belupo Koprivnica
NK Slaven Belupo Koprivnica